

Sport

Stadi 
Jawaharlal Nehru Stadium, stadio polifunzionale di Delhi, in cui gioca il Delhi Dynamos Football Club
Jawaharlal Nehru Stadium, conosciuto anche come Marina Arena, stadio polifunzionale di Chennai, in cui gioca il Chennaiyin Football Club
Jawaharlal Nehru Stadium, conosciuto anche come Fatorda Stadium, stadio polifunzioinale, in cui gioca il Football Club Goa
Jawaharlal Nehru Stadium, stadio di Kochi, in cui gioca il Kerala Blasters Football Club
Jawaharlal Nehru Stadium, Stadio polifunzionale
Jawaharlal Nehru Stadium, stadio usato per il cricket
Nehru Stadium, stadio polifunzionale a Coimbatore
Nehru Stadium, stadio polifunzionale a Pune
Nehru Stadium, stadio di Cricket a Indore
Nehru Stadium, stadio polifunzionale a Guwahati